Mercedes-Benz ML 250 — позашляховики, що почали вироблятися компанією Mercedes-Benz в 1997 році. Третє покоління вперше було представлено в 2011 році в Штутгарті.

Опис 
Повнопривідний позашляховик ML 250 оснащений 2.1-літровим 4-циліндровим дизельним двигуном з турбонаддувом, потужністю 204 к.с., працює в парі з семиступінчастою АКПП. Крутний момент становить 500 Нм при 1800 об/хв. Розженеться до сотні за 9,0 с., а витрати палива у змішаному циклі 6 л/100 км.

Безпека 
В 2015 році Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC Diesel тестувався NHTSA (Національною Адміністрацією Безпеки Дорожнього Руху США):

Огляд моделі

Примітки 

Автомобілі Mercedes-Benz
Позашляховики
Автомобілі 1990-х
Автомобілі 2000-х
Автомобілі 2010-х